Municipio de Cape Fear puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cape Fear (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de Cape Fear (condado de New Hanover, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de New Hanover.